Иван Кошель:
 Кошель, Иван Данилович (1919—2008) — советский военачальник.
 Кошель, Иван Яковлевич (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.